Jure Zupan je osebno ime več znanih Slovencev:

 Jure Zupan (1975 - ), fizik
 Jure Zupan (1943 - ), kemik in politik